Viego puede hacer referencia a:

 Viego, localidad del municipio de Reyero en la provincia de León;
 Viego, parroquia del concejo de Ponga en el principado de Asturias.